Pierwszy rząd Francesca Cossigy (1979–1980)
 Drugi rząd Francesca Cossigy (1980)